Ло Лижун ( — китайская художница и скульптор, создающая реалистичные скульптуры преимущественно из бронзы. Характерная особенность её стиля: женская фигура в движении в развевающейся одежде или накидке, отлитой таким образом, чтобы создать эффект полупрозрачности.

Биография 
Родилась в 1980 году в Хунци, провинция Хунань, Китай.

В 1998 году поступила в Академию искусств Чанша в Чанша, провинция Хунань, и училась у Сяо Сяоцю . С 2000 по 2005 год она изучала скульптуру в CAFA (Центральная академия изящных искусств в Пекине, Китай) у Сунь Цзябо . В 2005 году окончила академию с отличием. Находясь в CAFA, Ло Лижун участвовала в нескольких общественных скульптурных проектах, включая скульптуру, установленную в 2003 году в парке Да Лянь для Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

В 2005 году Ло Лижун уехала во Францию, а в 2006 году они с мужем переехали в Бельгию, где они прожили до 2017 года. В 2018 году Ло Лижун открыла предприятие по отливке скульптур в Болонье, Италия.

Работы 
2016 г.

 Bonheur simple, 5,9 x 7,5 x 5,5 дюйма, бронзовая скульптура
 L’Arrivée du jour, 43,3 x 20,9 x 18,9 дюйма, бронзовая скульптура
 Ligne de ton dos, 6,3 x 13,4 x 5,1 дюйма, бронзовая скульптура
 Je me souviens de toi, 11,8 x 10,2 x 4,7 дюйма, бронзовая скульптура

2017 г.

 L’Arrivée du jour (sans feuille), 43,3 x 20,9 x 18,9 дюйма, бронзовая скульптура
 La mélodie oubliée, 205 x 85 x 85   см, бронзовая скульптура

2018 г.

 Vol Haut, 35 x 20,9 x 16,9 дюйма, бронзовая скульптура

Примечания

Ссылки 
 Ло Лижун в Instagram.com
 Ло Лижун в галерее Art Center Horus
 Ло Лижун в Galeries Bartoux
 Ло Лижун на Artpeoplegallery.com

Родившиеся в 1980 году
Википедия:Биографии современников
Изобразительное искусство Китая
Бронзовые скульптуры
Скульпторы Китая